Syrjanka () ist der Name folgender geographischer Objekte in Russland: 

Gewässer:
 Syrjanka (Bolschaja Tschornaja), Nebenfluss der Bolschaja Tschornaja
 Syrjanka (Ilim), Nebenfluss des Ilim
 Bolschaja Syrjanka, Nebenfluss des Jenissei
 Prawaja Syrjanka, Nebenfluss des Jenissei
 Syrjanka (Jenisseigolf), Zufluss des Jenisseigolfs
 Syrjanka (Kama), Nebenfluss der Kama
 Syrjanka (Kolyma), Nebenfluss der Kolyma
 Syrjanka (Ob), Nebenfluss des Ob (früher des Ob-Nebenflusses Berd)
 Syrjanka (Wyja), Nebenfluss der Wyja

 Syrjankasee, See in der Republik Sacha

Ortschaften:
 Syrjanka (Kemerowo), Dorf (Derewnja) im Rajon Jaschkino, Oblast Kemerowo
 Syrjanka (Krasnojarsk), Dorf (Derewnja) im Rajon Kasatschinskoje, Region Krasnojarsk
 Syrjanka (Kurgan, Jurgamysch), Dorf (Possjolok) im Rajon Jurgamysch, Oblast Kurgan
 Syrjanka (Kurgan, Kataisk), Dorf (Selo) im Rajon Kataisk, Oblast Kurgan
 Syrjanka (Nowosibirsk), Dorf (Possjolok) im Rajon Tschulym, Oblast Nowosibirsk
 Syrjanka (Swerdlowsk, Gorno-Uralski), Dorf (Derewnja) im Stadtkreis Gorno-Uralski, Oblast Swerdlowsk
 Syrjanka (Swerdlowsk, Taliza), Dorf (Derewnja) im Rajon Taliza, Oblast Swerdlowsk
 Syrjanka (Tjumen, Ischim), Dorf (Derewnja) im Rajon Ischim, Oblast Tjumen
 Syrjanka (Tjumen, Tjumen), Dorf (Derewnja) im Rajon Tjumen, Oblast Tjumen
 Syrjanka (Sacha), Siedlung städtischen Typs im Ulus Werchnekolymsk, Republik Sacha